Svitek je lahko:
 torus - ploskev
 svitek (pripomoček)